Johan Van Overtveldt, Belgisch econoom, journalist, redacteur, politicus en bestuurder
 Serge Van Overtveldt, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam